Spedition poate fi:

 UMB Spedition, companie de construcții din România
 Edy Spedition, companie de transport rutier din România